Bellagamba ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Bellagamba (* 1987), italienische Tänzerin und Schauspielerin
 Ugo Bellagamba (* 1972), französischer Schriftsteller und Rechtshistoriker